Die BetVictor Welsh Open 2021 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker-Saison 2020/21. Vom 15. bis 21. Februar fand das Turnier im Celtic Manor Resort im südwalisischen Newport statt. Wegen der COVID-19-Pandemie musste ein neuer Austragungsort gefunden werden, an dem die Hygienevorschriften umgesetzt werden konnten. Wegen der Pandemie waren zuvor alle Turniere der Saison nach Milton Keynes verlegt worden. Die Welsh Open waren das erste Turnier seit den Gibraltar Open 11 Monate zuvor, das nicht in England ausgetragen wurde.

Shaun Murphy hatte das Turnier im Jahr 2020 gewonnen und schied im Viertelfinale gegen Stephen Maguire aus.

Den Titel gewann in diesem Jahr der Nordire Jordan Brown durch einen knappen 9:8-Finalsieg über Ronnie O’Sullivan.

Preisgeld 
Wie im Vorjahr und wie bei den anderen drei Turnieren der Home-Nations-Serie waren wieder 405.000 £ im Preisgeldtopf, obwohl es in diesem Jahr keine Einnahmen durch Zuschauer vor Ort geben konnte. Auch die Verteilung der Gelder blieb unverändert.

Turnierergebnisse 
Vom walisischen Verband WBSA wurden Dylan Emery und Ben Fortey für die zwei nationalen Wildcards nominiert. Vier weitere Plätze, die nicht von Profispielern beansprucht worden waren, wurden mit vier Amateuren der Q School Order of Merit aufgefüllt. Bis zum Achtelfinale wurde auf vier Gewinnframes (Modus Best of 7) gespielt.

WC = Wildcard-Spieler des walisischen Verbands WBSA
A = Amateur (qualifiziert über die Q School Order of Merit)
kl. = kampflos weiter

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale 
Ab dem Viertelfinale stieg die Zahl der für den Sieg in einem Match benötigten Frames von 5 über 6 auf 9 (Best of 9 bis Best of 17).

Finale

Century-Breaks 
38 Spieler erzielten 73 Centurys. Das höchste Break spielte Zhao Xintong mit einer 143, die meisten erzielte der Finalist und Zweitplatzierte  Ronnie O’Sullivan  mit sechs Centurys.

Quellen

Weblinks 
 2021 Welsh Open bei CueTracker

2021
Snookerveranstaltung 2021
Home Nations Series
Billardturnier in Newport (Gwent)